Бусе може да се односи на:

 Бусе (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Бусе (Атлантска Лоара), насељено место у Француској, у департману Атлантска Лоара
 Бусе (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр
 Бусе (Ендр и Лоара), насељено место у Француској, у департману Ендр и Лоара
 Бусе (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Бусе (Лот и Гарона), насељено место у Француској, у департману Лот и Гарона
 Бусе (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн